Алина Вячеславовна Бережна (, ранее под фамилией Стадник, урождённая Махиня; 3 января 1991, Чита) — украинская спортсменка, борец вольного стиля. Чемпионка мира 2013 года. Призёр чемпионата мира 2019 года. Двукратная чемпионка Европы 2013 и 2019 годов.

Биография 
Алина Махиня родилась 5 января 1991 года в Чите. В 1994 года семья переехала на Украину.

На предолимпийском чемпионате планеты в Казахстане в 2019 году в весовой категории до 72 кг, Алина завоевала серебряную медаль.

В феврале 2020 года на чемпионате континента в итальянской столице, в весовой категории до 72 кг Алина в схватке за бронзовую медаль поборола спортсменку из Турции Мерве Пул и завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы.

На чемпионате Европы 2021 года, который проходил в апреле в Варшаве, в весовой категории до 68 кг, украинская спортсменка завоевала бронзовую медаль.

Примечания

Источники 
 
 
 Світлана Махиня: «Аліна завжди відрізнялася цілеспрямованістю»
 Торетчанка Алина Бережна (Махиня) стала чемпионкой Европы по спортивной борьбе

Борцы Украины
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионки мира по женской борьбе
Чемпионки Европы по женской борьбе
Чемпионы Европейских игр по борьбе